Флаг муниципального образования Нико́льское городское поселение Тосненского района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 февраля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4774.

Описание 
«Флаг муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области голубом, чёрном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В поле, разбитом на лазоревые (синие, голубые) и чёрные квадратные ромбы — золотой всадник в русском воинском облачении XIII века, обернувшийся прямо, с поднятым в деснице золотым мечом, на вздыбленном коне».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Поселение Плитная ломка (с 1718 — Никольское) возникло в 1712 году на территории пустошей Казола (Казела) и Меркеле в связи со строительством Санкт-Петербурга. Сюда, по указу Петра I, были переселены первые 9 семей государственных крестьян и мастеровых людей из Московской губернии для добычи известняка, песка и глины, а позже для каменных, штукатурных и мраморных работ, для изготовления кирпича и черепицы. Плитной ломкой село назвали потому, что здесь выламывали бутовую плиту, часть её употребляли для бута, часть её превращали в известь, и по реке Тосне доставляли в Петербург под названием тосненской или коптеловской.

Деление полотнища напоминает о первом названии поселения — Плитная ломка.

Золотой скачущий всадник в русском воинском облачении XIII века символизирует, что через территорию современного муниципального образования Никольское городское поселение проходил путь войска Александра Невского. В июне 1240 года, направляясь на битву со шведами, новгородцы в ладьях вошли в устье Тосны. Поднявшись вверх по реке на 6 вёрст, высадившись на левый берег, оставив ладьи, пешим ходом тайно передислоцировались в район стоянки лагеря шведов. Удар новгородцев был неожиданным и стремительным.

Близ Никольского находилось имение Пустынька, купленное матерью А. К. Толстого — поэта, драматурга, прозаика, троюродного брата Л. Н. Толстого, Анной Алексеевной (урождённой Перовской), внебрачной дочери графа Разумовского. В 1850 году, после её смерти имение перешло к её сыну А. К. Толстому. Золотой всадник является напоминанием о многих литературных произведениях на историческую тему в творчестве А. К. Толстого.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений.

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности бытия. Напоминает о пороховом заводе Винера (чёрный — символ пороха).

Жёлтый цвет (золото) — постоянство, прочность, знатность, справедливость, верность, благодать, солнечный свет.

Примечания